DPC är en förkortning för:

DPC –  politiskt parti i den indiska delstaten Sikkim, se Denzong Peoples Chogpi
DPC – ett kunskaps-, service- och förmedlingscenter för danska myndigheter samt internationella myndigheter, forskare och institutioner som arbetade med polarforskning och arktiska förhållanden, se Dansk Polarcenter